Il gruppo dell'arrojadite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'arrojadite 
 Arrojadite-(BaFe)
 Arrojadite-(BaNa)
 Arrojadite-(KFe)
 Arrojadite-(KFeNa)
 Arrojadite-(KNa)
 Arrojadite-(NaFe)
 Arrojadite-(PbFe)
 Arrojadite-(SrFe)
 Dickinsonite-(KMnNa)
 Ferri-arrojadite-(BaNa)
 Fluorarrojadite-(BaFe)
 Fluorarrojadite-(KNa)
 Fluorarrojadite-(NaFe)

Collegamenti esterni 

Arrojadite